Porteiro, encarregado de portaria.
Félix Porteiro, automobilista espanhol
Porteiro Zé, personagem humorístico criado por web designers brasileiros
Porteiro do Inferno, escultura em metal fundido criada na década de 1960
The New Janitor (Carlitos Porteiro no Brasil), filme mudo de curta-metragem estadunidense de 1914 protagonizado por Charles Chaplin

Desambiguações de antropônimos